La Ribera de Llauró, o l'Illa, és un curs d'aigua de règim torrencial de la comarca del Rosselló, a la Catalunya del Nord, d'orientació bàsicament sud-oest - nord-est. Neix als Aspres, en el límit dels termes de Llauró i Forques, i desenvolupa tot el seu curs en el terme de Forques, ja que s'aboca en el Reart dins d'aquest mateix terme.

Es forma a partir de la unió de la Ribera del Monar amb la Ribera de Torderes, des d'on emprèn la direcció nord-est, entrant ja plenament en terme de Forques, i poc després passa a prop d'aquest poble, aproximant-s'hi per ponent i marxant-ne cap al nord. En un darrer tram molt sinuós, fa la volta als barris més septentrionals de Forques, gira cap al nord, passa a prop i a llevant de l'església de Sant Vicenç de Forques i poc després s'aboca en el Reart.

Referències

Bibliografia 
 
 

Llauró, Ribera de
Llauró, Ribera de
Llauró, Ribera de